Les Liens du cœur (Something About Love) est un film canadien réalisé par Tom Berry, sorti en 1988.
 Les Liens du cœur est un téléfilm français réalisé par Josée Dayan, diffusé en 1996.
 Les Liens du cœur (What Makes a Family) est un téléfilm américain réalisé par Maggie Greenwald, diffusé en 2001.
 Les Liens du cœur est un téléfilm français réalisé par Régis Musset, diffusé en 2016.